Alleanza Popolare – coalizione di partiti politici islandesi
Alleanza Popolare – partito politico sammarinese
Alleanza Popolare (Alianza Popular) – partito politico spagnolo fondato da Manuel Fraga Iribarne, poi trasformatosi in Partito Popolare